Az ókori források több híres személyt is számontartanak Hermeiasz (Ἑρμείας ) néven. Gyakori írásmódok: Hermeias, Hermias, Hermeiász, Hermiász.
 methümnai Hermeiasz (Kr. e. 4. sz. első fele): történetíró. Athénaiosz Lakomázó filozófusok c.  művében  említi (438C számozású szöveghely); 
 kurioni vagy curiumi Hermeiasz (Kr. e. 4. század  v. Kr. e. 1. sz.?): görög költő; Athénaiosz Lakomázó filozófusok c.  művéből (563D-E számozású szöveghely) ismert
 számoszi Hermeiasz, Athénaiosz Lakomázó filozófusok c.  művéből (606C számozású szöveghely) ismert személy
 Athénaiosz említ még „egy bizonyos Hermeiaszt”, mint az Apollón Grüneioszról szóló értekezés szerzőjét. Róla semmi egyéb nem derül ki, így nem tudni, azonos-e bármelyik fent említett Hermeiasszal;
 atarneuszi Hermeiasz (Kr. e. 4. sz.): uralkodó a müsziai Atarneusz és Asszosz városokban;
 Hermeiasz (miniszter) (Kr. e. 3. sz.): Szeleukusz király tanácsadója;
 Szent Hermiász (Kr. u. 2. sz.): római katona, keresztény vértanú;
 Hermeiasz (író) (Kr. u. 4. sz.): keresztény filozófus, apologéta;
 Hermeiasz (Kr. u. 4./5. sz.): Ammóniosz Hermeiu apja, az alexandriai iskola vezetője, Syrianus tanítványa, filozófia- és retorikaoktató
 Alexandriai Hermeiasz (Kr. u. 5. sz.): újplatonista filozófus;
 Hermias Sozomenes, vagy Sozomen; teljes nevén Salminius Hermias Sozomenus (kb. 400 - 450): keresztény történetíró.

Jegyzetek